Csehország
 Jeseník, település a Jeseníki járásban
 Jeseník nad Odrou, település a Nový Jičín-i járásban